ON pode ser:
 Ontário é uma província do Canadá
 Observatório Nacional do Brasil

Desambiguação